Muḩāfaz̧at al Jahrā' (arabiska: مُحَافَظَة الجَهْرَاء) är en provins i Kuwait. Den ligger i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Kuwait Stad. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Muḩāfaz̧at al Jahrā' gränsar till Basra.

Terrängen i Muḩāfaz̧at al Jahrā' är mycket platt.

Följande samhällen finns i Muḩāfaz̧at al Jahrā':

 Al Jahrā'

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Kuwait